Zábřeh ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Zábřeh (Hohenstadt an der March), Stadt im Okres Šumperk
Zábřeh (Oppau), Ortsteil von Dolní Benešov, Okres Opava
Zábřeh nad Odrou (Zabrzech), Ortsteil von Ostrava, Okres Ostrava-město